

Portugal 
 Rua de São Miguel (Lisboa) — arruamento em Lisboa
 Rua de São Miguel (Porto) — arruamento no Porto

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos